JAV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Illulissat (Groenlandia)
 JAV – codice vettore ICAO di Jordan Aviation
 jav – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua giavanese